Patio de los Naranjos es el nombre que reciben diversos espacios, usualmente patios cuyo árbol característico es o fue el naranjo. Algunos de los espacios más importantes que llevan este nombre son:
 Patio de los Naranjos, ubicado en la Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.
 Patio de los Naranjos, ubicado en la Catedral de Sevilla.
 Patio de los Naranjos, ubicado en la Mezquita-catedral de Córdoba.
 Patio de los Naranjos, uno de los patios interiores del Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile.
 Patio de los Naranjos, uno de los patios interiores del Palacio de Viana, en Córdoba.

También puede referirse a:
 Patio de los Naranjos, programa de televisión chileno sobre política, transmitido por Mega.